Джон Нил:
 Нил, Джон (1877—1943) — американский художник и писатель.
 Нил, Джон (1932—2014) — английский футболист, тренер.
 Нил, Джон (1934—2019) — британский хоккеист на траве.
 Нил, Джон Болдуин (1842—1902) — губернатор территории Айдахо с 1880 по 1883 годы.